Riesenbuche steht für die:

 Riesenbuche bei Altmugl
 Riesenbuche bei Oberbach